Ел Такари има више значења:

 Ел Такари (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Такари (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику